Calocaris är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Bell 1853. Calocaris ingår i familjen Calocarididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Calocaris